Dampierre es un nombre propio que puede referirse a:

Patrónimos 
 Casa de Dampierre, familia de la nobleza francesa.
 Margarita de Borgoña Dampierre (1374 - 1441), tercera hija de Felipe II de Borgoña y Margarita de Flandes.
 Catalina de Borgoña Dampierre (1378 - 1425), quinta hija de los anteriores.
 Isaac ben Samuel, llamado «de Dampierre», tosafista francés.
 Heinrich von Dampierre (1580 - 1620), militar nacido en Metz.
 Auguste Marie Henri Picot de Dampierre (1756 - 1793), general durante la Revolución francesa.
 Achille Pierre Henri Picot de Dampierre, hermano del anterior y con el mismo cargo.
 Emanuela de Dampierre (1913 - 2012), primera esposa de Jaime de Borbón y Battenberg, pretendiente legitimista al trono de Francia, al igual que sus hijos:
 Alfonso de Borbón y Dampierre (1936 - 1989), hijo de los anteriores.
 Gonzalo de Borbón y Dampierre (1937 - 2000), hermano del anterior.

Topónimos 
 Dampierre, comuna francesa situada en el departamento de Jura.
 Dampierre, comuna francesa situada en el departamento de Aube.
 Dampierre, comuna francesa situada en el departamento de Calvados.
 Dampierre, antigua comuna francesa situada en el departamento de Indre, ahora integrada en Gargilesse-Dampierre.
 Dampierre, comuna francesa situada en el departamento de Alto Marne.
 Dampierre, nombre hasta 1974 de la comuna francesa de Dampierre-en-Yvelines situada en el departamento de Yvelines.

Nombres compuestos 
 Dampierre-au-Temple, comuna francesa del departamento de Marne. 
 Dampierre-en-Bray, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo. 
 Dampierre-en-Bresse, comuna francesa del departamento de Saona y Loira. 
 Dampierre-en-Burly, comuna francesa del departamento de Loiret. 
 Dampierre-en-Crot, comuna francesa del departamento de Cher.
 Dampierre-en-Graçay, comuna francesa del departamento de Cher. 
 Dampierre-en-Montagne, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or. 
 Dampierre-en-Yvelines, comuna francesa des Yvelines. 
 Dampierre-et-Flée, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or. 
 Dampierre-le-Château, comuna francesa del departamento de Marne. 
 Dampierre-les-Bois, comuna francesa del departamento de Doubs. 
 Dampierre-lès-Conflans, comuna francesa del departamento de Alto Saona. 
 Dampierre-Saint-Nicolas, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo. 
 Dampierre-sous-Bouhy, comuna francesa del departamento de Nièvre. 
 Dampierre-sous-Brou, comuna francesa del departamento de Eure y Loir. 
 Dampierre-sur-Avre, comuna francesa del departamento de Eure y Loir. 
 Dampierre-sur-Boutonne, comuna francesa del departamento de Charente-Maritime. 
 Dampierre-sur-le-Doubs, comuna francesa del departamento de Doubs. 
 Dampierre-sur-Linotte, comuna francesa del departamento de Alto Saona. 
 Dampierre-sur-Moivre, comuna francesa del departamento de Marne. 
 Dampierre-sur-Salon, comuna francesa del departamento de Alto Saona.